Sofielund kan avse:

 Sofielund, Helsingfors – ett område i Helsingfors
Sofielund, Malmö – ett bostads- och industriområde i Malmö 
 Gamla Sofielund
 Norra Sofielund 
 Södra Sofielund 
 Sofielunds industriområde 
 Sofielunds municipalsamhälle  – ett municipalsamhälle i Västra Skrävlinge landskommun 1896–1911
 Sofielunds församling – en tidigare församling i  Lunds stift 1969–2002
Sofielunds distrikt – ett distrikt i Malmö kommun och Skåne län 2016–
Sofielund, Ludgo, en herrgård i Ludgo socken
Sofielund, Forssa, en herrgård i Forssa socken
Villa Sofielund, en villa på Norra Djurgården
Sofielunds återvinningsanläggning, en återvinningscentral med sopdeponi vid Gladö kvarn i Huddinge kommun